Sledge ist der Familienname folgender Personen:
 Eugene Sledge (1923–2001), US-amerikanischer Soldat, Autor und Hochschullehrer
 Joni Sledge (1956–2017), US-amerikanische Musikerin 
 Percy Sledge (1940–2015), US-amerikanischer Rhythm-and-Blues- und Soul-Sänger

Sledge heißen die Orte in den USA:
 Sledge (Mississippi)
 Sledge (Alabama)

Sledge ist der Titel von
 Sledge, Originaltitel des Italowesterns Der Einsame aus dem Westen

Siehe auch:
 Sledge-Eishockey
 Sister Sledge, US-amerikanische Soul- und Funk-Gesangsgruppe